Mistrzostwa świata U-23 - zawody dla siatkarek do lat 23. Pierwsza edycja odbyła się w Meksyku w 2013 roku.

Historia

Tabela medalowa

Tabela wszech czasów

Przypisy 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
Piłka siatkowa kobiet